

Plaatsen 
 Happy Valley (Australië), een plaats in Australië
 Happy Valley-Goose Bay, een gemeente in Canada
 Happy Valley (Canada), een plaats in die gemeente
 Happy Valley (Hongkong), een plaats in Hongkong
 Happy Valley (Alaska), een plaats in Alaska
 Happy Valley (Oregon), een plaats in Oregon

Overige 
 Happy Valley (televisieserie)
 Happy Valley (attractieparken), een keten van attractieparken in China